«Текстильщик» — название футбольных клубов:
 «Текстильщик» — футбольный клуб из города Иваново.
 «Текстильщик» — футбольный клуб из посёлка Ишеевка.
 «Текстильщик» — футбольный клуб из города Камышин.
 «Текстильщик» — женский футбольный клуб из города Раменское.
 «Текстильщик» — название женского футбольного клуба «Дончанка-ЦПОР» из Донецка в 1992—1993 годах.
 «Текстильщик» (Кировабад) — в 1959—1962 годах название ФК «Кяпаз» (Гянджа).
 «Текстильщик» — в 1961—1963 годах название ФК «Спартак» (Кострома).
 «Текстильщик» — в 1966—1980 годах название ФК «Энергетик» (Мингечаур).
 «Текстильщик» — в 1978—1980 годах название ФК «Навбахор» (Наманган).
 «Текстильщик» — в 1983—1986 годах название ФК «Андижан» (Андижан).
 «Текстильщик» — в 1986—1989 годах название ФК «Тилигул-Тирас» (Тирасполь).